Gościeradów (gemeente)
 Gościeradów Plebański